Loch Chon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Con (sjö i Storbritannien), Skottland, Perth and Kinross, 
 Loch Chon (sjö i Storbritannien), Skottland, Stirling, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar